Curt Giles (né le  à Le Pas dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie 

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1992, il remporte la médaille d'argent.

Palmarès 
 Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1973-1974||Broncos de Humboldt ||SJHL||49||10||13||23||39||-||-||-||-||-
|-
| 1974-1975||Broncos de Humboldt ||SJHL|| || || || || || || || || ||
|-
| 1975-1976||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||34||5||17||22||76||-||-||-||-||-
|-
| 1976-1977||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||37||12||37||49||64||-||-||-||-||-
|-
| 1977-1978||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||34||11||36||47||62||-||-||-||-||-
|-
| 1978-1979||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||30||3||38||41||38||-||-||-||-||-
|-
| 1979-1980||North Stars du Minnesota ||LNH ||37||2||7||9||31||12||2||4||6||10
|-
| 1979-1980||Stars d'Oklahoma City ||LCH ||42||4||24||28||35||-||-||-||-||-
|-
| 1980-1981||North Stars du Minnesota ||LNH ||67||5||22||27||56||19||1||4||5||14
|-
| 1981-1982||North Stars du Minnesota ||LNH ||74||3||12||15||87||4||0||0||0||2
|-
| 1982-1983||North Stars du Minnesota ||LNH ||76||2||21||23||70||5||0||2||2||6
|-
| 1983-1984||North Stars du Minnesota ||LNH ||70||6||22||28||59||16||1||3||4||25
|-
| 1984-1985||North Stars du Minnesota ||LNH ||77||5||25||30||49||9||0||0||0||17
|-
| 1985-1986||North Stars du Minnesota ||LNH ||69||6||21||27||30||5||0||1||1||10
|-
| 1986-1987||North Stars du Minnesota ||LNH ||11||0||3||3||4||-||-||-||-||-
|-
| 1986-1987||Rangers de New York ||LNH||61||2||17||19||50||5||0||0||0||6
|-
| 1987-1988||Rangers de New York ||LNH||13||0||0||0||10||-||-||-||-||-
|-
| 1987-1988||North Stars du Minnesota ||LNH ||59||1||12||13||66||-||-||-||-||-
|-
| 1988-1989||North Stars du Minnesota ||LNH ||76||5||10||15||77||5||0||0||0||4
|-
| 1989-1990||North Stars du Minnesota ||LNH ||74||1||12||13||48||7||0||1||1||6
|-
| 1990-1991||North Stars du Minnesota ||LNH ||70||4||10||14||48||10||1||0||1||16
|-
| 1991-1992||Équipe du Canada||International||31||3||6||9||37||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992||Blues de Saint-Louis ||LNH||13||1||1||2||8||3||1||1||2||0
|-
| 1992-1993||Blues de Saint-Louis ||LNH||48||0||4||4||40||3||0||0||0||2

|895||43||199||242||733||103||6||16||22||118

Au niveau international 

|-
|1982 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||0 ||1 ||1 ||12 ||align=left| Médaille de bronze
|-
|1992 || align=left| Canada || align=left|Jeux olympiques ||8 ||1 ||0 ||1 ||6 ||align=left| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en novembre 1958
Naissance dans la région du Nord (Manitoba)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé d'argent olympique canadien
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992